Bororo puede hacer referencia a:

 Bororo, sub-grupo del pueblo fulani, de la región de Sahel, África.
 Bororos, pueblo indígena de Brasil.
 Carlos Maturana, conocido como Bororo, pintor chileno.